UBM steht für:

 UBM Media, deutscher Musikverlag
 UBM plc, börsennotierter britischer Informations- und Medienkonzern
 UBM Development AG, österreichisches Immobilienunternehmen, eine der ältesten an der Wiener Börse notierten Aktien
 UniCredit Banca Mobiliare, frühere Tochterbank der UniCredit Group und größte Investmentbank Italiens, aufgegangen in UniCredit Market & Investment Banking
 Universitätsbibliothek München
 Unterrichtsbegleitmaterial, siehe Unterrichtsmedium

UBM